О’Каллаган () — английская фамилия ирландской фамилии (). 

Известные носители:
 О’Каллаган, Джон — ирландский диджей, музыкант, продюсер и создатель ремиксов.
 О’Каллаган, Пэт (1905—1991) — ирландский легкоатлет, метатель молота, двукратный чемпион летних Олимпийских игр.

См. также 
 Каллаган